Свеклино и Свёклино — название населённых пунктов в России:

 Свеклино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Свеклино — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Свеклино — деревня в Ржевском районе Тверской области.